
Джа́нкшен (; ) — топоним США.

Топонимы 
  — деревня в Иллинойсе.
 Джанкшен — город в Техасе.
 Джанкшен — город в Юте.

«Сити» 
 Джанкшен-Сити — город в Арканзасе.
  — статистически обособленная местность в Вашингтоне.
  — деревня в Висконсине.
  — город в Джорджии.
  — город в Иллинойсе.
  — город в Калифорнии.
  — город в Канзасе.
  — город в Кентукки.
  — деревня в Луизиане.
  — деревня в Миссури.
  — деревня в Огайо.
  — город в Орегоне.

«Гранд» 

  — город в Айове.
 Гранд-Джанкшен — город в Колорадо.
  — город в Теннесси.

См. также 
 Аляска (США)
 Делта-Джанкшен — город.
 Делта-Джанкшен — аэропорт города.
 Ток-Джанкшен — аэропорт.
 Нью-йоркское метро
 Бродвей-Джанкшен — пересадочный узел.
 Джанкшен-бульвар — станция.
 Прочее
 Айрон-Джанкшен — город в Миннесоте (США).
 Манулла Джанкшен — пересадочная ж/д станция в Ирландии.
 Хейнс-Джанкшен — деревня в Юконе (Канада).
 Операция «Джанкшен-сити» — военная операция США во Вьетнаме (1967).
  — канадская инди-рок-группа, существующая с 2000 года.